Richteria är ett släkte av steklar. Richteria ingår i familjen dvärgsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dvärgsteklar
Richteria